Le croc de jardin est une sorte de fourche présentant quatre dents triangulaires recourbées presque à angle droit que l’on trouve souvent sous l’appellation de croc à défricher.
Le croc est chacune des quatre canines des mammifères carnassiers (ex. les crocs du chien).
Croc-Blanc est un roman de l'écrivain américain Jack London. 
Le croc est un grappin auquel on suspend quelque chose.
Le croc est une perche armée d'une pointe et d'un crochet, très utilisé par les marins.
Croc est un créateur français de jeux de rôle et de jeux de figurines. Ses jeux sont édités par Asmodée Éditions (anciennement Siroz Productions).
 Croc est un magazine d'humour et bande dessinée, publié au Québec de 1979 à 1995.
 Croc est le nom d'une méthode de préparation d'appel téléphonique, particulièrement utilisée dans le commerce (Contact Raison Objectif Conclusion).
 Crocs est une marque de chaussures américaine créée en 2002.
Croc est le nom d'un des trois lutins qui apparaissent sur les boîtes de céréales Rice Krispies de Kellogg's.
Croc est un jeu vidéo sorti principalement sur PlayStation et Game Boy, et ayant connu deux épisodes.
Croc est un personnage de l'univers Batman.

Toponymes 

 La Croc est un torrent des Monts de Vaucluse, en France.
Croc est aussi une variante orthographique ancienne du nom de Crocq, commune française du département de la Creuse, autrefois siège d'une seigneurie ayant notamment appartenu à la lignée des dauphins d'Auvergne.
Rivière des Crocs est un affluent du fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, au Canada, coulant dans la partie Sud de la péninsule Gaspésienne, en traversant la MRC de Témiscouata (Québec) et le comté de Madawaska.

Voir aussi 

Homonymie